Clef de voûte (ou clé de voûte) peut se référer à :

 Une clef de voûte ou clé de voûte, une pierre qui, en architecture, permet de faire tenir une voûte. Par métaphore, et d'une manière générale, le terme « clef de voûte » (ou « clé de voûte ») s'utilise aussi pour se référer à tout élément qui permet de maintenir la cohésion des multiples éléments l'entourant et ce, par sa seule présence, ses seules caractéristiques intrinsèques ;
 Clef de voûte, un artéfact dans l'univers de fiction de Stargate qui permet de contrôler le climat d'une planète ;
 Espèce clé de voûte, espèce biologique qui, de par les relations interspécifiques, joue un rôle essentiel au sein d'une communauté écologique ;
 La Clé de voûte, film de Roger Lion sorti en 1925.